Der große Coup ist der Titel folgender Filme:

 Der große Coup (1919), deutscher Film von Harry Piel
 Der große Coup (1973), US-amerikanischer Film Don Siegel

Siehe auch:
 Der große Coup von Casablanca
 Die Olsenbande und ihr großer Coup
 Catch .44 – Der ganz große Coup